Sånga församling kan syfta på:
Sånga församling, Stockholms stift – en församling i Stockholms stift i Ekerö kommun –1991
Sånga församling, Härnösands stift – en församling i Härnösands stift i Sollefteå kommun –2002